Lederman ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Lederman (* 2000), US-amerikanisch-israelisch-polnischer Fußballspieler
 Charles Lederman (1913–1998), französischer Politiker (PCF)
 Harold Lederman (1940–2019), US-amerikanischer Punktrichter und Boxkommentator

Siehe auch:
 Leatherman (Begriffsklärung)
 Letterman
 Ledermann